Бисе́рть — название географических объектов в Свердловской области России:

 Бисерть — посёлок городского типа в Нижнесергинском районе, административный центр Бисертского городского округа.
 Бисерть — река на юго-западе области, правый приток Уфы.

См. также 
 Афанасьевское (изначально Бисертская крепость, позже — село Бисертское)
 Бисертская улица
 Бисертское водохранилище
 Бисертский городской округ
 Бисертский район